

События 
 Консулы: Децим Клавдий Друз и Тит Квинкций Криспин Сульпициан (оба — патриции); народный трибун: Секст Пакувий Тавр.
 30 января — освящение Алтаря Мира Октавиана Августа.
 Друз, двинувшись к востоку от Рейна в Германию, достиг Эльбы, подчинив германские племена.
 Смерть Друза (упал с лошади). Его в армии сменил Тиберий. Тиберий получил овацию за паннонские победы.
 9 до н. э. — 40 н. э. — правление царя Набатеи Арета IV Филодема.

Родились 
 Пин-ди — четырнадцатый император китайской династии Хань.
 Марк Азиний Агриппа — римский политический деятель начала I века.
 Косс Корнелий Лентул — римский военный и политический деятель, консул.

Скончались 
 Друз Старший — др.-римский военачальник, младший брат императора Тиберия.

Примечания

См. также